Xinle ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

die kreisfreie Stadt Xinle (新乐市) der bezirksfreien Stadt Shijiazhuang in der chinesischen Provinz Hebei, siehe Xinle;
die Großgemeinde Xinle (新乐镇) im Stadtbezirk Naxi von Luzhou in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Xinle (Naxi);
die Gemeinde Xinle (新乐乡) der kreisfreien Stadt Hulin in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Xinle (Hulin);
die Gemeinde Xinle (新乐乡) im Autonomen Kreis Shizhu in der chinesischen Stadt Chongqing, siehe Xinle (Shizhu);
das Straßenviertel Xinle (新乐街道) im Stadtbezirk Daowai der Stadt Harbin in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Xinle (Daowai);
das Straßenviertel Xinle (新乐街道) im Stadtbezirk Huanggu der Stadt Shenyang in der chinesischen Provinz Liaoning, siehe Xinle (Huanggu);

die Xinle-Fundstätte (Xīnlè yízhǐ 新乐遗址) in der Provinz Liaoning, siehe Xinle-Kultur.